Ibrahim I se poate referi la:

 Ibrahim I (1615–1648), sultan al Imperiului Otoman între 1640 și 1648
 Ibrahim I de Șirvan (1382–1418)
 Ibrahim I ibn al-Aghlab (756–812), primul Emir al Aghlabizilor din Ifriqiya
 Ibrahim I ibn Marzuban I (d. 957-979), Rege în Dvin și Azerbaijan
 İbrahim I de Karaman (fl. 1318–1343), bey al Karaman Beylik

Vezi și 
 Ibrahim II
 Abraham I